Exoacantha cryptantha är en flockblommig växtart som beskrevs av Karl Heinz Rechinger. Exoacantha cryptantha ingår i släktet Exoacantha och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cryptantha